Copa Itália pode referir-se a:

 Coppa Italia — torneio de futebol da Itália
 Copa Itália de Voleibol Masculino — torneio de voleibol masculino da Itália
 Copa Itália de Voleibol Feminino — torneio de voleibol feminino da Itália

Desambiguações de topônimos